Grabówki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Grabówki, un village de la voïvodie de Lublin
 Grabówki, un village de la voïvodie de Petite-Pologne